Esistono due comuni francesi con questo nome

Espinasse – Cantal
Espinasse – Puy-de-Dôme
Charles Marie Espinasse, generale e uomo politico francese